Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Alejandro Falla era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Federico Delbonis ha battuto in finale Facundo Bagnis 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Federico Delbonis (Campione)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)

  Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
  Alejandro González (quarti di finale)
  Jorge Aguilar (secondo turno)
  Marco Trungelliti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013
ATP Challenger Tour 2013